Lezica puede referirse a:

 La familia Lezica, antigua familia aristócrata instalada en el siglo XVIII en el Virreinato del Río de la Plata.
 Personas
 Juan de Lezica y Torrezuri (1709-1784),  Alférez Real, Regidor del Cabildo de Buenos Aires, Patrono y Benefactor del Santuario de Luján.
 Juan Antonio de Lezica Aramburu (1812-1874), Coronel del Ejército Grande, legislador bonaerense.
 Ambrosio de Lezica (padre) (1785-1859),  comerciante y político argentino.
 Ambrosio Plácido de Lezica (1808-1881), hijo del anterior, acaudalado empresario, hacendado y político argentino.
 Tomás Antonio de Lezica (1779-1830), patriota y espía argentino.
 Localidades y divisiones administrativas
 Lezica, barrio del noroeste de Montevideo, Uruguay.
 Lezica y Torrezuri, localidad de la Provincia de Buenos Aires, Argentina, perteneciente al partido de Luján.
 Plaza Lezica, actual Parque Rivadavia, ubicado en el barrio de Caballito, Ciudad de Buenos Aires.
 Quinta Lezica, construcción histórica de Buenos Aires, ya desaparecida, propiedad de Ambrosio Plácido de Lezica hacia 1890.